Aceasta este lista celor mai scumpe cluburi de fotbal din lume, conform revistei Forbes. Cifrele sunt prezentate în miliarde dolari SUA.

2013
Clasamentul la 17 aprilie 2013.

2012
Clasamentul la 19 aprilie 2012.

2011
Clasamentul la 20 aprilie 2011.

2010
Clasamentul pe aprilie 2010.

2009
Clasamentul pe aprilie 2009.

2008

Aceasta este lista pentru aprilie 2008.

Manchester United a crescut de la 1,2 miliarde $ la 1,8 miliarde rămânând în top. În timp ce Real Madrid rămâne pe 2 cu o sporire de 400 milioane $. Arsenal staționa pe 3 cu o sporire de circa 350 mln $.

2007

Aceasta este lista pentru martie 2007.

Vezi și
Deloitte Football Money League

Note 

Cluburi de fotbal
Clasamente
Liste despre fotbal